Betafunktion bezeichnet in der Mathematik:
 Eulersche Betafunktion , auch Eulersches Integral erster Art
 Dirichletsche Betafunktion , die mit der riemannschen Zetafunktion verwandt ist
  Bei der Renormierung einer Quantenfeldtheorie beschreibt die Symanzik'sche Betafunktion, wie die Kopplungskonstante von der Skala abhängt.
 Betafunktion (Beschleunigerphysik), die transversale Ausdehnung eines Teilchenstrahls als Funktion des longitudinalen Orts.